Jean de Liège ist der Name folgender Personen:

Jean de Liège (Paris) (auch Hennequin de Liège; † 1382), französisch-flämischer Bildhauer 
Jean de Liège (Burgund), französisch-flämischer Bildhauer 
Jean de Liège (Savoyen), savoyischer Bildhauer und Architekt 

Siehe auch:
 Liège (Begriffsklärung)